Biberger ist der Name von

 Erich Ludwig Biberger (1927–2002), Kürzel El Bi, deutscher Schriftsteller, Journalist, Redakteur sowie Gründer und Leiter der Internationalen Literaturtage Regensburg
 Hans Biberger, gründete 1921 in München den Flugphoto-Verlag Hans Biberger, siehe Flugphoto-Verlagsgesellschaft